

Лопашов — село, громада округу Скаліца, Трнавський край.
 Дольни Лопашов — село, громада округу П'єштяни, Трнавський край.